Феодора Кантакузина:
* Феодора Кантакузина — супруга Алексея III, императора трапезундского.
 Феодора Палеологиня Кантакузина — племянница императора Михаила VIII Палеолога.
 Феодора Палеологиня Ангелина Кантакузина — мать императора Иоанна VI Кантакузина.
 Феодора Кантакузина — дочь Иоанна VI Кантакузина и супруга османского султана Орхана Гази.
 Феодора Кантакузина — супруга Алексея IV Комнина, императора трапезундского.